Stellungswechsel steht für:

 Stellungswechsel beim Sex, siehe Sexualpraktik
 Stellungswechsel, militärisch: Bewegung von Truppen in eine neue Stellung (Militär)
 Stellungswechsel (Film), deutsche Filmkomödie von Maggie Peren (2007)
 Stellungswechsel: Job bekannt, fremdes Land, deutsche Doku-Soap (2011–2013)